Woyzeck steht für:
 Johann Christian Woyzeck (1780–1824), deutscher Soldat
 Woyzeck, Drama von Georg Büchner (1879)

Filme:
 Woyzeck (1955), deutscher Fernsehfilm (HR) von Gustav Rudolf Sellner
  Woyzeck (1962), deutscher Fernsehfilm (SWF) von Bohumil Herlischka
  Woyzeck (1964, Norwegen), norwegischer Fernsehfilm von Knut Thomassen
  Woyzeck (1964, Frankreich), französischer Fernsehfilm von Marcel Bluwal
  Woyzeck (1965, DDR), DDR-Fernsehfilm von Lothar Bellag
  Woyzeck (1965, Finnland), finnischer Fernsehfilm von Ralf Långbacka
  Woyzeck (1966, Deutschland), deutscher Fernsehfilm (ZDF) von Rudolf Noelte
  Woyzeck (1966, Schweden), schwedischer Fernsehfilm von Håkan Ersgård
  Woyzeck (1968), dänischer Fernsehfilm von Kaspar Rostrup
  Woyzeck (1972), niederländischer Fernsehfilm von Annemarie Prins
  Woyzeck (1973), italienischer Fernsehfilm von Giancarlo Cobelli
  Woyzeck (1976), türkischer Fernsehfilm
  Woyzeck (1979), deutscher Spielfilm von Werner Herzog
  Woyzeck (1993), französischer Film von Guy Marignane
  Woyzeck (1994), ungarischer Spielfilm von János Szász
  Woyzeck (2010), britischer Film von Francis Annan
  Woyzeck (2012), deutscher Kurzfilm von Max Rohland und Minona von Vietinghoff 
  Woyzeck (2013), deutscher Fernsehfilm von Nuran David Calis
  Woyzeck (2014), portugiesischer Film von Tiago Durão
  Woyzeck (2017), deutscher Kurzfilm von Alexander Tuschinski

Siehe auch:
 Wodzeck, Spielfilm von Oliver Herbrich (1984)
 Wozzeck